The Cat Fanciers’ Association – Stowarzyszenie Miłośników Kotów
 frank CFA – jednostka monetarna
 Cfa – klimat subtropikalny w klasyfikacji klimatów Köppena
 Championnat de France amateur – czwarta liga francuska w piłce nożnej
 Championnat de France Amateurs 2 – piąta liga francuska w piłce nożnej
 Chartered Financial Analyst (CFA) – najbardziej prestiżowy tytuł zawodowy w świecie finansów

Przypisy